Мари́я Иису́са (, , , ) — имя, которое приняли несколько католических монахинь:

  (1841—1884) — французская монахиня, католическая блаженная.
 Мария Иисуса Лопес де Ривас (1560—1640) — испанская монахиня, католическая блаженная.
 Мария Иисуса Сантоканале (1852—1923) — итальянская монахиня, католическая святая.
  (1818—1878) — бельгийская монахиня, католическая блаженная.

См. также 
 Мария Иисуса Святого Таинства (1868—1959) — мексиканская монахиня, католическая святая.
 Мария Иисуса Распятого Баоуарди (1846—1878) — палестинская монахиня, католическая святая.
 Мария Распятого Иисуса Петкович (1892—1966) — хорватская монахиня, католическая святая.